V soubojích 20. ročníku Moravskoslezské divize E 2010/11 (jedna ze skupin 4. fotbalové ligy) se utkalo 16 týmů každý s každým dvoukolovým systémem podzim–jaro. Tento ročník odstartoval v sobotu 7. srpna 2010 úvodními čtyřmi zápasy 1. kola a skončil v neděli 19. června 2011 zbývajícím zápasem 30. kola a celého ročníku (Šumperk – Bystřice pod Hostýnem 5:0).

Fotbal Poruba se odhlásil před začátkem ročníku, stal se prvním sestupujícím a soutěž tak byla odehrána s 15 účastníky.

Nové týmy v sezoně 2010/11 
 Z MSFL 2009/10 sestoupila do Divize E mužstva Fotbal Fulnek a FC Baník Ostrava „B“. Fulnek však byl ze soutěže vyloučen a na jeho místo zařazen klub FK Nový Jičín (3. místo v Přeboru Moravskoslezského kraje 2009/10).
 Z Přeboru Moravskoslezského kraje 2009/10 postoupilo vítězné mužstvo TJ Sokol Lískovec. 
 Z Přeboru Zlínského kraje 2009/10 postoupilo mužstvo FK Bystřice pod Hostýnem (3. místo). 
 Z Přeboru Olomouckého kraje 2009/10 postoupilo vítězné mužstvo FK Mohelnice. 
 Po skončení sezony 2009/10 odstoupilo mužstvo TJ Tatran Jakubčovice, jeho místo zaujalo mužstvo TJ Lokomotiva Petrovice (2. místo v Přeboru Moravskoslezského kraje 2009/10).

Konečná tabulka 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (S) = Mužstvo sestoupivší z vyšší soutěže; (N) = Mužstvo postoupivší z nižší soutěže (nováček)
 O pořadí na 5. a 6. místě rozhodla bilance vzájemných zápasů: Valašské Meziříčí - Orlová 0:0, Orlová - Valašské Meziříčí 0:1.
 O pořadí na 9. a 10. místě rozhodl vyšší počet vstřelených branek Lískovce, bilance vzájemných zápasů i rozdíl celkového skóre byly vyrovnané: Lískovec - Dolní Benešov 2:1, Dolní Benešov - Lískovec 2:1.

Výsledky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Moravskoslezská divize E 2010/11 ve výsledcích jednotlivých kol, fotbal.idnes.cz

Divize E
Fotbal v Česku v roce 2010
Fotbal v Česku v roce 2011